Die 82. nationale Deutsche Tischtennis-Meisterschaft fand vom 28. Februar bis 2. März 2014 in Wetzlar in der Rittal-Arena statt.

Erstmals Deutscher Meister im Einzel wurde Dimitrij Ovtcharov, indem er im Endspiel Timo Boll mit 4:1 besiegte. Im Herrendoppel – bei dem weder Ovtcharov noch Boll antraten – siegten Lars Hielscher/Bastian Steger. Es war ihr vierter Titel nach 2006, 2011 und 2012, den sie gemeinsam im Doppel errangen (mit anderen Partnern wurden beide früher schon Deutscher Meister). Bei den Damen verteidigte Shan Xiaona ihren Titel im Einzel aus dem Vorjahr durch einen 4:2 Endspielsieg gegen Han Ying. Und auch im Doppel mit Kristin Silbereisen holte sie Gold, obwohl diese Partnerinnen erstmals in einem Turnier zusammen spielten. Dramatisch verlief das Einzelfinale der Damen. Nach 3:1-Führung für Shan Xiaona setzte im fünften Satz ein Zeitspiel ein – schwierig für beide Abwehrspielerinnen -, das Han Ying mit 17:15 gewann. Im sechsten Satz stellte Shan Xiaona mit 11:7 den Sieg sicher.

Timo Boll muss sich weiterhin den Titelrekord – neun Mal Deutscher Meister – mit Eberhard Schöler und Conny Freundorfer teilen. Die letzten vier Begegnungen gegen Boll sowie dieses Endspiel gewann Dimitrij Ovtcharov. Da Ovtcharov nun in der ITTF-Weltrangliste vor Boll auf Platz 6 stand, werteten viele diesen DM-Gewinn als "Machtübernahme" im deutschen Tischtennis.

Es fehlten die verletzten Wu Jiaduo und Patrick Baum.

Ein Mixedwettbewerb fand nicht statt. Alle Hauptrunden wurden im KO-System ausgetragen, und zwar nach dem Modus Best-of-Seven (vier Gewinnsätze erforderlich), die Doppel vor dem Viertelfinale als Best-of-Five (drei Gewinnsätze erforderlich). Den Einzelkämpfen wurden noch Gruppenspiele vorangestellt, in denen sich die Aktiven mit der niedrigsten Wertezahl für das Hauptfeld qualifizieren mussten.

Wissenswertes 
 Das Endspiel Dimitrij Ovtcharov gegen Timo Boll sahen 3.100 Zuschauer, an allen Tagen wurden insgesamt 7.700 Zuschauer gezählt, obwohl man wegen des Karnevals an diesem Wochenende mit weniger gerechnet hatte.
 Für Shan Xiaona war es die zweite Teilnahme an einer deutschen Meisterschaft nach 2013. Dabei hat sie kein Einzel verloren.
 Bis zum Endspiel hatte Han Ying keinen einzigen Satz verloren. Ähnlich überlegen zeigte sich Shan Xiaona, sie gab nur einen Satz ab (gegen Irene Ivancan im Halbfinale).

Alle Ergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Herren-Doppel

Damen-Doppel

Alle Teilnehmer der Vorrunden 

Abkürzungen:
 BETTV = Berliner Tischtennis-Verband
 BYTTV = Bayerischer Tischtennis-Verband
 HATTV = Hamburger TTV
 HETTV = Hessischer Tischtennis-Verband
 SATTV = Tischtennis-Verband Sachsen-Anhalt
 STTB = Saarländischer Tischtennisbund
 TTBW = Tischtennis-Verband Baden-Württemberg
 TTVN = Tischtennis-Verband Niedersachsen
 TTVR = Tischtennisverband Rheinland
 TTVSH = Tischtennis-Verband Schleswig-Holstein
 WTTV = Westdeutscher Tischtennis-Verband

Weblinks 
 Homepage der DM (abgerufen am 6. November 2017)
 Herren-Einzel Achtelfinale und 1. KO-Runde (abgerufen am 5. November 2017)
 Herren-Einzel Qualifikation Gruppenphase (abgerufen am 5. November 2017)
 Herren-Doppel Achtelfinale und 1. KO-Runde (abgerufen am 5. November 2017)
 Damen-Einzel Achtelfinale und 1. KO-Runde (abgerufen am 5. November 2017)
 Damen-Einzel Qualifikation Gruppenphase (abgerufen am 5. November 2017)
 Damen-Doppel Achtelfinale und 1. KO-Runde (abgerufen am 5. November 2017)

Literatur 
 Ausführliche Berichte in Zeitschrift tischtennis, 2014/3, Seite 8–15 + Seite 26–27

Einzelnachweise 

 	

2014
Tischtennisveranstaltung 2014
Sportveranstaltung in Wetzlar